DZ of dz kan verwijzen naar:
 DZ (artiest), een Canadees dubstepartiest. 
 Delftsche Zwervers, een Nederlandse studentenvereniging. 
 Dragon Ball Z, een televisieserie
 dz (digraaf), de lettercombinatie 'au' zoals die onder meer in het Slovaaks voorkomt

Zie ook 
 Dž, ligatuur in het Bosnische en Kroatische alfabet.
 .dz, het achtervoegsel voor domeinnamen bedoeld voor Algerije